Als Kätzcheneule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Kleine Kätzcheneule
 Gothica-Kätzcheneule
 Opima-Kätzcheneule
 Rötliche Kätzcheneule
 Rundflügel-Kätzcheneule
 Variable Kätzcheneule
 Zweifleck-Kätzcheneule